Die Irish League 1988/89 war die 88. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 40. Mal Meister.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1988/89
Fußballsaison 1988/89